Линевский () — польский дворянский герб.

Описание 
В лазоревом поле опрокинутый меч, сопровождаемый по бокам двумя червлёными сердцами. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. В нашлемнике три страусовых пера. Намет голубой, подложенный серебром.

Герб Линевский (употребляют Линевские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 84.

Герб используют 
6 родов:Leniewicz, Leparski, Lepartski, Liniewicz, Liniewski, Lipczyński

Линевичи — украинский дворянский род.

Потомство Карпа Леневича, сотника Волынского (1718—1734), который был зятем Волынского сотника (1694—1697) Петра Демиденка.

Литература 
 Малороссийский гербовник. — С. 95
 Герб Линевский (употребляют Линевские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 84
 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich. Warszawa 1897
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением трёх страусовых перьев
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением сердца